Pignotti est un patronyme italien porté notamment par :

 Lorenzo Pignotti (1739-1812), poète, fabuliste et historien italien ;
 Ugo Pignotti (1898-1989), escrimeur italien.

Patronyme italien